Джордж Бьюкенен ()
 Бьюкенен, Джордж (1506—1582) — шотландский историк, гуманист, драматург, воспитатель короля Иакова VI.
  — офицер шотландской армии времён войны трёх королевств.
 Бьюкенен, Джордж Уильям (1854—1924) — английский дипломат.